

Pessoas
Tom Finney
Albert Finney
Charles Finney
Jennifer Finney Boylan

Localidades
Condado de Finney

Desambiguação